Het provinciedistrict Bastenaken, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Bastenaken in de Belgische provincie Luxemburg, vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Bastenaken, Fauvillers, Sainte-Ode, Houffalize en Vielsalm.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Bastenaken omvat de gemeenten Bastenaken en Bertogne.
 Het kieskanton Fauvillers omvat enkel de gemeente Fauvillers.
 Het kieskanton Sainte-Ode omvat de gemeenten Sainte-Ode en Vaux-sur-Sûre.
 Het kieskanton Houffalize omvat enkel de gemeente Houffalize.
 Het kieskanton Vielsalm omvat de gemeenten Vielsalm en Gouvy.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 6 zetels van het kiesarrondissement Bastenaken toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Vielsalm een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 4 van de 9 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Bastenaken had er 5.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Bastenaken

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Bastenaken
Bastenaken